El Torneig de Pattaya 2014, també conegut com a PTT Pattaya Open 2014, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International Tournaments de la WTA. La 23a edició del torneig es va celebrar entre el 26 de gener i el 2 de febrer de 2014 al Dusit Thani Hotel de Pattaya, Tailàndia.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Quadre individual femení 

2014
WTA Tour 2014